DeStefano ist der Familienname folgender Personen:

 John DeStefano, Direktor des Weißen Hauses für präsidiales Personal unter US-Präsident Donald Trump
 Sam DeStefano (1909–1973), italo-amerikanischer Gangster

Siehe auch:
 De Stefano
 Di Stefano